Koons ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Koons (* 1986), neuseeländischer Skilangläufer
 Jeff Koons (* 1955), US-amerikanischer Künstler
 Nils Koons (* 1988), neuseeländischer Skilangläufer

Sonstiges:
 Mount Koons, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Coons
 Koontz